

Nom commun 
 Traduction italienne de Piz
 Le pizzo est une forme de racket pratiqué par les mafias italiennes envers les commerçants locaux, une « protection » dans le jargon.

Patronyme 

 Charlotte Pizzo (1997-), athlète française ;
 Mickaël Pizzo (1979-), footballeur français ;
 Paolo Pizzo (1983-), escrimeur italien.

Toponyme 

 Pizzo est une commune de la province de Vibo Valentia en Calabre (Italie).
 Tartufo di Pizzo
 Torricella del Pizzo est une commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie en Italie.